Бурно може да се односи на:

 Бурно (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Бурно (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја